Андро́нов — русская фамилия, образованная от имени Андрон; имеет женскую форму Андронова.

Известные носители 
 
 
 Андронов, Анатолий Васильевич (род. 1951) — Герой Российской Федерации.
 Андронов, Вадим Вадимович (род. 1966) — подмосковный политик, общественный деятель, предприниматель.
 
 Андронов, Владислав Анатольевич (род. 1938) — российский инженер, конструктор.
 Андронов, Дмитрий Григорьевич (род. 1932) — генерал-майор (1986), лауреат Государственной премии СССР (1981).
 Андронов, Евгений Сергеевич — заслуженный мастер спорта СССР (подводный спорт).
 Андронов, Иван Кузьмич (1894—1975) — кандидат педагогических наук, профессор.
 Андронов, Илья Евгеньевич (род. 1968) — доктор исторических наук, профессор, преподаватель МГУ и переводчик. 
 Андронов, Иона Ионович (род. 1934) — советский журналист-международник, репортёр, писатель и сценарист.
 Андронов, Лев Филиппович (1926—1980) — русский советский гитарист, музыкальный педагог.
 Андронов, Леонид Петрович (1928—1994) — учёный, инженер морского флота, педагог.
 
 Андронов, Николай Иванович (1929—1998) — русский художник, живописец, один из основоположников сурового стиля.
 Андронов, Серафим Васильевич (1879—не ранее 1912) — член III Государственной думы.
 Андронов, Сергей Владимирович (род. 1989) — российский хоккеист.
 Андронов, Степан Александрович (1867—1937) — иерей, священномученик.
 Андронов, Фёдор Иванович (ум. 1613) — деятель Смутного времени; купец-кожевник.
 Андронов, Юрий Владимирович (род. 1971) — российский легкоатлет.
 Андронова
 Андронова, Инна Витальевна — профессор, доктор экономических наук, учёный секретарь диссертационного совета, заведующая кафедрой Международных экономических отношений Российского университета дружбы народов.
 Андронова, Ирина Фёдоровна (род. 1957) — украинский деятель культуры.
 Андронова, Надежда Алексеевна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Андронова, Татьяна Михайловна (род. 1939) — советский и российский биохимик.

Другое 
 Андронов — кратер на Луне.

См. также 
 Андронова (деревня) — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.

Примечания